Oregon ist der Name folgender Orte:
 Oregon, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Oregon City, Stadt in Oregon, Vereinigte Staaten
 Titularerzbistum Oregon City, ehemaliges katholisches Bistum in Oregon, Vereinigte Staaten
 Oregon Country, ehemalige Region im Nordwesten Nordamerikas
 Oregon (Illinois), Stadt in Illinois, Vereinigte Staaten
 Oregon (Missouri), Stadt in Missouri, Vereinigte Staaten
 Oregon (Ohio), Stadt in Ohio, Vereinigte Staaten
 Oregon (Village, Wisconsin), Ort im Dane County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Oregon (Town, Wisconsin), Town(ship) im Dane County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Oregon bzw. Oregón ist der Familienname bzw. Künstlername von:
 José Oregón Morales (* 1949), peruanischer Schriftsteller

Oregon steht außerdem für:
 ein amerikanisches Jazzquartett, siehe Oregon (Band)
 Oregon pine, Handelsbezeichnung für die Gewöhnliche Douglasie
 Oregon (Schiff), ein britisches Passagierschiff
 USS Oregon (BB-3), ein Linienschiff der US-Marine (1896) und Name zweier anderer Schiffe der US-Navy: der Brigg USS Oregon (1841) sowie eines nie fertiggestellten Monitors
 CSS Oregon, ein Schiff der Confederate States Navy
 Oregon, GPS-Gerät des Herstellers Garmin
 Oregon, ein Markenname der Blount GmbH. Ableger der Blount International, Inc USA.